Parmentier et Parmantier sont deux patronymes français. Ils peuvent faire référence à :

Étymologie 
Parmentier provient de l'ancien français parementier, qui signifie « travailleur de parements », tailleur. C'est donc un patronyme issu d'un nom de métier.

Variantes 
 Permentier, De Permentier

Patronyme

Personnalités françaises 
 André Parmentier (1912-1978), homme politique français, député-maire de Calais dans les années 1950 ;
 André Parmentier (1896-1991), avocat et homme politique français ;
 André Parmentier (1876-1937), tireur sportif français ;
 Antoine Parmentier (1737-1813), pharmacien, agronome, nutritionniste et hygiéniste français des  ;
 Caroline Parmentier (1965-), personnalité politique
 Charles-Joseph Parmentier (1765-1843), homme politique français des  ;
 Claude Parmentier (1934-2014), cancérologue et homme politique français ;
 Claude Parmentier (1930-1985), journaliste sportif français ;
 Damien Parmentier (1964-), historien et chercheur français ;
 Élisabeth Parmentier (1961-), théologienne et universitaire française ;
 Florent Parmentier (1980-), secrétaire général du CEVIPOF/ Sciences Po, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC ;
 Henri Parmentier (1871-1949), archéologue français ;
 Jean Parmentier (1883-1936), inspecteur des Finances, directeur du Mouvement des fonds ;
 Jean et Raoul Parmentier (1494-1529 et 1499-1529), deux frères, navigateurs français ;
 Julie-Marie Parmentier (1981-), actrice française ;
 Louis Parmentier (1802-1852), baron, député-maire de Montpellier ;
 Marie Hackin, née Marie Parmentier (1905-1941), compagnon de la Libération ;
 Marie-Félix Parmentier (1821-1883), peintre français ;
 Michel Parmentier (1938-2000), peintre français ;
 Michel Parmentier (1948-), footballeur français ;
 Paul Évariste Parmentier (1890-1941), botaniste français ;
 Pauline Parmentier (1986-), joueuse française de tennis ;
 Pierre Parmentier (1907-1977), footballeur et entraîneur français ;
 Xavier Parmentier (1963-2016), entraîneur d’échecs français.

Personnalités belges 
 Andrew Parmentier (1780-1830), horticulteur et paysagiste belge ;
 Armand Parmentier (1954-), athlète ;
 Claude Parmentier (1952-), bourgmestre ;
 Edmond Parmentier (1857-1910), entrepreneur ayant réalisé l'avenue de Tervueren ;
 Ingrid Parmentier (1974-), femme politique ;
 Joseph Parmentier (1949-2005), homme politique ;
 Louis Parmentier (1782-1847), botaniste et rosiériste ;
 Marc Parmentier (1956-), scientifique ;
 Philippe-Joseph Parmentier (1786-1851), sculpteur.

Cuisine 
Le hachis parmentier est une recette à base de pommes de terre, popularisée en France par Antoine Parmentier.

Transports 
 Parmentier, une station de la ligne 3 du métro de Paris, en France.

Autres
 Parmentier, ancien nom de la ville algérienne de Sidi Ali Boussidi ;
'Victor Parmentier', cultivar de rose ancienne.
Homonymie de patronyme
Patronyme français